Franco Sbaraglini (1982) – ex rugbista a 15 argentino
 Giuseppe Sbaraglini (1870) – avvocato, politico e antifascista italiano